Periphetes (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
Periphetes (geslacht), een geslacht van Phasmatodea